Арсена́т алюми́ния — неорганическое соединение,
соль металла алюминия и мышьяковой кислоты с формулой AlAsO,
бесцветные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Синтезируют обменной реакцией арсената натрия и растворимой соли алюминия:

Физические свойства 
Арсенат алюминия образует бесцветные кристаллы .

Не растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава AlAsO·8HO.

Литература 
 
 
 

алюминия